Municipio de Kelso puede referirse a:

 Municipio de Kelso (condado de Scott, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Kelso (condado de Sibley, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sibley.
 Municipio de Kelso (condado de Dearborn, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dearborn.
 Municipio de Kelso (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.